Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1970 — 37-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 14 березня по 30 березня 1970 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 48-й чемпіонат Європи.

Група А Стокгольм, Швеція 14 березня — 30 березня 1970.

Група В Бухарест, Румунія 24 лютого — 5 березня 1970.

Група С Галац, Румунія 13 лютого — 22 лютого 1970.

Чемпіонат світу Група А 

Польща вибула до групи В.

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Урпо Ілонен
 Захисник  Леннарт Сведберг
 Нападник  Олександр Мальцев

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Віктор Коноваленко
 Захисники  Ян Сухий —  Леннарт Сведберг
 Нападники  Анатолій Фірсов —  Вацлав Недоманський —  Олександр Мальцев

Чемпіонат світу Група В 

Збірна США виборала право грати в наступному сезоні у групі А, збірні Румунії та Болгарії вибули до групи С.

Найкращі гравці чемпіонату світу групи В 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Антон Кехле
 Захисник  Джордж Коник
 Нападник  Такао Хікігі

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Антон Кехле
 Захисники  Дон Росс —  Джордж Коник
 Нападники  Хідеакі Курокава —  Ернст Кьопф —  Гарі Гамбуцці

Чемпіонат світу Група С 

Збірна Австрії виборила право виступати у групі В наступного сезону.

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  

 

1970 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Спортивні змагання у Стокгольмі
Хокей у Швеції
Березень 1970
1970 у шведському спорті